Манхатън може да се отнася за:
 Манхатън, административен район и остров на град Ню Йорк, както и окръг на щата Ню Йорк
 Манхатън, град в щата Канзас
 Проектът Манхатън, първата атомна бомба
 Манхатън, филм на Уди Алън

Вижте също 
 Манхатън Бийч (Калифорния), град в САЩ